głodówka lecznicza
 głodówka protestacyjna

 Głodówka – wieś na Słowacji (Orawa)

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6

 Głodówka – część wsi Kamionka Wielka w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka
 Głodówka – część wsi Baczyn w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Budzów
 Głodówka – część wsi Żarnówka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański
 Głodówka – część wsi Kuków, w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa
 Głodówka – część wsi Jasionka w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dukla
 Głodówka – przysiółek wsi Krowica Hołodowska w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Lubaczów

Ukraina
 Hołodówka

Inne 
 Głodówka – polana położona na Pogórzu Spisko-Gubałowskim
 Ośrodek „Głodówka”
 Polana-Głodówka – nazwa Ośrodka „Głodówka” w wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części
 Polana-Głodówka – przysiółek wsi Brzegi w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Bukowina Tatrzańska